Barwe peut désigner :
 les Barwe, une population du Mozambique et du Zimbabwe
 le barwe, une langue bantoue